Adelson ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Adelssen (1824–1898), deutscher Bankier
 Georgi Maximowitsch Adelson-Welski (1922–2014), russischer Mathematiker und Informatiker
 Jake Adelson (* 1996), australischer Fußballspieler 
 Leslie A. Adelson (* 1951), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Merv Adelson († 2015), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Miriam Adelson (* 1945), israelisch-US-amerikanische Ärztin
 Sheldon Adelson (1933–2021), US-amerikanischer Unternehmer und Milliardär